

Azienda di produttore elettronici domestici 
 SKG – SKG è un'azienda di elettrodomestici multinazionale. Con sede a Guangdong in Cina, SKG ha istituito diverse sotto-aziende a Pechino, Germania, Hong Kong, Hangzhou e in altri luoghi.
SKG si impegna a servire gli utenti mondiali con i suoi prodotti di qualità alta ma a prezzi molto ragionevoli. I prodotti di SKG passano un test multicanale di qualità rigoroso, includendo Unione Europea CE, LFGB tedesca Certificazione Qualificazione autorevole, GS tedeschi ect. Il sito ufficiale di SKGG è www.skg.com 
SKG esporta prodotti in Europa, America, Sud-Est asiatico e in altri paesi e regioni.

Codici 
 SKG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto internazionale di Salonicco, Grecia

Musica 
 Skg – traccia dell'album Days of Defiance dei Firewind del 2010
 skg – codice ISO 639-3 della lingua malgascia sakalava

 SKG – Diminutivo di Stefan Kendal Gordy